Limburk (nizozemsky Limburg) může být:

 provincie Limburk – historická provincie Spojeného království Nizozemského, rozdělená dnes mezi:
 Limburk (belgická provincie)
 Limburg (nizozemská provincie)
 Limburské vévodství – historické vévodství a později provincie rozdělená dnes mezi Nizozemsko, Belgii, respektive i Německo 
 Limburg–Stirum – rodová šlechta
 Stavovský Limburk – historické území, které vzniklo roku 1648 na části území předchozího vévodství.
 Limbourg – město ve valonské provincii Lutych v Belgii, po němž získala provincie Limburk své jméno. 
 Limburg an der Lahn – okresní a biskupské město v německé spolkové zemi Hesensku

jiné významy
 Bratři z Limburka – malíři Herman, Jan a Paul, tvůrci Přebohatých hodinek vévody z Berry (Très Riches Heures du Duc de Berry)